szydłowiec – rodzaj grzybów

Miejscowości i ich części w Polsce 

 Wg TERYT jest ich 5, w tym 2 podstawowe
 Szydłowiec – miasto
 Szydłowiec – część wsi Zawadka w woj. małopolskim, w pow. wadowickim, w gminie Wadowice
 Szydłowiec – część wsi Mietniów w woj. małopolskim, w pow. wielickim, w gminie Wieliczka
 Szydłowiec – przysiółek wsi Krynica w woj. mazowieckim, w pow. siedleckim, w gminie Suchożebry
 Szydłowiec – wieś w woj. podkarpackim, w pow. mieleckim, w gminie Mielec

Inne 
 Stacja Kolejowa Szydłowiec 
 Szydłowiec – dawne miasto w województwie łódzkim
 Szydłowiec – poprzednia nazwa wsi Szydłówiec w woj. wielkopolskim, w pow. słupeckim, w gminie Orchowo
 Szydłowiec – dawna gromada

Zobacz też  
 Szydłowiec Śląski